Сан-Андрес () — город и муниципалитет в Колумбии, административный центр департамента Сан-Андрес-и-Провиденсия.

Географическое положение 

Город расположен в северной части одноимённого острова, расположенного в юго-западной части Карибского моря вблизи побережья Никарагуа, на расстоянии приблизительно 1203 километров к северо-западу от столицы страны Боготы. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.
Площадь муниципалитета составляет 26 км².

Климат

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 69 463 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,2 % от населения города, женщины — соответственно 48,8 %. В этническом составе населения около 40 % составляют , являющиеся потомками английских пуритан, поселившихся на острове в первой половине XVII века.

Транспорт 
На территории города расположен Международный аэропорт имени Густаво Рохаса Пинильи.

Примечания 

Города Колумбии
Административные центры департаментов Колумбии